Sem Análise é uma série de televisão brasileira exibida pelo canal de televisão por assinatura Multishow, que estreou em 5 de novembro de 2013, dirigida pelo humorista Rafael Queiroga e Pedro Antonio. O elenco era formado por Tatá Werneck, Débora Lamm, Augusto Madeira, Antonio Fragoso e Pedro Monteiro.

Enredo 
Os cinco integrantes do elenco encarnam personagens neuróticos em cada episódio. Sem Análise reúne esquetes, que abordam manias e transtornos de maneira leve e divertida. O programa se passa em uma espécie de psicólogo onde Tatá fala sobre algumas neuroses, apresentando as esquetes do programa. Pedro Antonio, um dos diretores, disse: “O Sem Análise brinca com diversos aspectos do comportamento humano, como as manias, neuroses e obsessões, mas sempre com bom humor, não pretendemos abordar o lado clínico disso”. Queiroga, também abordou sobre o enredo do programa: “Eu sempre busquei criar um texto que quebrasse ao máximo a neurose escolhida. Já trabalhei com todos do elenco, e os personagens foram criados em conjunto com os atores”.

Elenco 
 Tatá Werneck
 Débora Lamm
 Augusto Madeira 
 Antonio Fragoso
 Pedro Monteiro

Temporadas 
No dia da estreia do programa Tatá declarou, em sua conta oficial do Twitter, que só haveria 1 temporada com 4 episódios. E que talvez não haveria uma segunda, já que após a novela que Tatá está participando a atriz possivelmente ganharia um programa de auditório no canal pago, fazendo assim com que o programa perdesse a comandante.

Episódios 
Episódio 1 (5 de novembro): Na estreia do programa Tatá começa em um sofá de psicólogo, contando sobre sua vida, e então o programa se inicia com ela e Augusto Madeira fazendo uma esquete na qual a personagem de Tatá tem um TOC de achar que tudo o que acontece bem é uma cilada, o programa segue com Tatá fazendo uma cartomante falsa que finge ler o futuro e engana seu cliente feito por Antonio Fragoso. Débora Lamm, Pedro Monteiro e dois convidados especiais vivem o casal bipolar, outra esquete do programa. Tatá também vive uma mitomaníaca, uma mãe psicótica, e junto com Lamm, um casal de amigas idosas com a mania de contar tudo o que acontece em suas vidas para qualquer um. Pedro Monteiro e Augusto Madeira fazem a esquete da dupla personalidade, onde Monteiro é um doutor que finge ser urologista e ortopedista, na última esquete do programa Tatá vive uma babá louca, com o TOC de querer fazer tudo perfeitamente. O programa encerra com todo o elenco em um sofá falando sobre alguns de seus TOCs.

Ligações externas 
 
 

Séries de televisão de comédia do Brasil
Séries de televisão de comédia da década de 2010
Programas do Multishow
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2013
Programas de televisão em língua portuguesa